Архиепархия Калькутты () — архиепархия Римско-католической церкви c центром в городе Калькутта, Индия. В митрополию Калькутты входят епархии Асансола, Багдогры, Баруйпура, Дарджилинга, Джалпайгури, Кришнагара, Райганджа. Кафедральным собором архиепархии Калькутты является собор Пресвятой Девы Марии Розария.

История 
18 апреля 1834 года Римский папа Григорий XVI издал бреве Latissimi Terrarum, которым учредил апостольский викариат Калькутты, выделив его из епархии Сан-Томе Мелиапора (сегодня — Архиепархия Мадраса и Мелапора).

17 февраля 1845 года апостольский викариат Калькутты был разделён на две части: восточная часть отошла к апостольскому викариату Бенгалии с центром в городе Читтагонг.

15 февраля 1850 года апостольский викариат Калькутты передал часть своей территории новому апостольскому викариату Восточной Бенгалии (сегодня — Архиепархия Дакки) и был переименован в апостольский викариат Западной Бенгалии.

В 1855 году апостольский викариат Западной Бенгалии уступил часть своей территории миссии Sui iuris Центральной Бенгалии (сегодня — Епархия Кришнагара).

1 сентября 1886 года Римский папа Лев XIII выпустил буллу Humanae salutis, которой возвёл апостольский викариат Западной Бенгалии в ранг архиепархии с именем города Калькутты.

В следующие годы архиепархия Калькутты передала часть своей территории в пользу возведения новых церковных структур:

 25 мая 1927 года — епархии Ранчи (сегодня — Архиепархия Ранчи);
 15 февраля 1929 года — миссии sui iuris Сиккима (сегодня — Епархия Дарджилинга);
 14 июня 1951 года — епархии Самбалпура;
 17 января 1952 года — апостольской префектуре Малды (сегодня — Епархия Думки);
 2 июля 1962 года — епархии Джамшедпура;
 8 июня 1968 года — апостольской префектуре Баласора (сегодня — Епархия Баласора);
 30 мая 1977 года — епархии Баруйпура;
 24 октября 1997 года — епархии Асансола.

Ординарии архиепархии 
 епископ Robert Saint-Léger (18.04.1834 — 1838);
 епископ Жан-Луи Табер (1838 — 31.07.1840)
 епископ Patrick Joseph Carew (16.11.1840 — 2.11.1855);
 епископ Thomas Oliffe (2.11.1855 — 1858);
 Sede vacante
 епископ Augustus van Heule (9.09.1864 — 9.06.1865);
 епископ Вальтер Стейнс-Биссхоп (11.01.1867 — 1877);
 архиепископ Paul François Marie Goethals (3.12.1877 — 4.07.1901);
 архиепископ Brizio Meuleman (21.03.1902 — 23.06.1924);
 архиепископ Ferdinand Périer (23.06.1924 — 12.08.1960);
 архиепископ Vivian Anthony Dyer (12.08.1960 — 8.02.1962);
 архиепископ Albert Vincent D’Souza (8.08.1962 — 29.05.1969);
 кардинал Лоуренс Тревор Пикачи (29.05.1969 — 5.04.1986) — кардинал с 1976 года;
 архиепископ Henry Sebastian D’Souza (5.04.1986 — 2.04.2002);
 архиепископ Lucas Sirkar (2.04.2002 — 23.02.2012);
 архиепископ Thomas D’Souza (23.02.2012 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Бреве Latissimi Terrarum / Bullarium pontificium Sacrae congregationis de propaganda fide, V, Romae 1841, стр. 105  
  Булла Humanae salutis

Ссылки 
 Информация  

Калькутта